Schlacht von Schaulen oder Schlacht um Schaulen steht für:

 Schlacht von Schaulen (1236)
 Schlacht um Schaulen (1915)